Андрей Андреевич Хачатуров (17 марта 1916 — 6 июля 2013) — советский и российский шахматист, шахматный композитор, шахматный функционер, мастер спорта СССР (1961).

В течение ряда лет председатель Высшей квалификационной комиссии Шахматной федерации СССР.

Биография 
Преподавал на кафедре математического анализа МГПИ им. В. И. Ленина.

Неоднократно участвовал в чемпионатах Москвы.

К мастерскому рубежу подошел еще до Великой Отечественной войны. В 1940 г. участвовал в турнире сильнейших кандидатов в мастера (победа в группе означала выполнение нормы мастера спорта). В 1955 г. получил право на квалификационный матч, но уступил И. А. Кану (4 : 7). Звание мастера спорта получил в 1961 г., когда занял 2-е место в полуфинале чемпионата ДСО «Буревестник» (1-е место занял мастер Б. С. Шашин, в турнире играли 9 мастеров).

Вклад в теорию дебютов 
{{Шахматная диаграмма|tright|Московская системав сицилианской защите|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|pd|pd|||pd|pd|pd|pd||||pd||||||bl|pd||||||||||pl|||||||||nl|||pl|pl|pl|pl||pl|pl|pl|rl|nl|bl|ql|kl|||rl|После 3-го хода белых}}

Хачатуров внес значительный вклад в развитие ряда дебютных систем. Особенно важны разработки в сицилианской и французской защитах, осуществленные им совместно с мастером Г. И. Равинским.

Хачатуров и Равинский разработали основы разветвления сицилианской защиты, известного ныне как московская система: 1. e4 c5 2. Кf3 d6 3. Сb5+. Гроссмейстер Л. А. Полугаевский вообще называет Хачатурова главным разработчиком этой системы.

Также Хачатуров и Равинский при участии кандидата в мастера спорта Р. Исаакяна доказали жизненность системы во французской защите, определяемой ходами 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Кd2 Кc6'. Это продолжение было предложено К. Гимаром и имело определенную практику применения в конце 1930-х — начале 1940-х гг. А. А. Котов и М. М. Юдович отмечали первый опыт обстоятельного исследования этого продолжения и предлагали назвать данное разветвление московской системой французской защиты. Во многом благодаря усилиям Хачатурова и Равинского в середине 1950-х гг. система вошла в дебютный репертуар чемпиона мира М. М. Ботвинника.Суэтин А. С. Французская защита. — М.: ФиС, 1983. — С. 167—176. — (Теория дебютов).

 Литература 
 Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 373. (указан 1917 год рождения)

 Авербах Ю. Л.'' Памяти А. А. Хачатурова // 64 — Шахматное обозрение. — 2013. — № 8. — С. 95.

Примечания

Ссылки 
 Партии А. А. Хачатурова в базе Chessgames
 Личная карточка А. А. Хачатурова на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматисты XX века